

Toponyme
 Borodino (kraï de Krasnoïarsk) ;
 Borodino (oblast de Moscou) ;
 Borodino (oblast d'Odessa) ;

Autres
 Borodino, poème du poète russe Mikhaïl Lermontov qui décrit la bataille de Borodino, la principale bataille de l'invasion de la Russie par Napoléon ;
 Borodino jeu vidéo inspiré de la  bataille de Borodino.

Homonymie de toponyme
Homonymie de titre